Het ATP-toernooi van Halle 2016 (met de officiële naam Gerry Weber Open) werd van 13 tot en met 19 juni gespeeld in de Duitse stad Halle. De wedstrijden werden gespeeld op grasbanen van het Gerry-Weber-Stadion.

Het enkelspel werd gewonnen door Florian Mayer. Hij versloeg in de finale Alexander Zverev met 6-2, 5-7, 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Raven Klaasen en Rajeev Ram. Zij versloegen in de finale Łukasz Kubot en Alexander Peya met 7-6(5) en 6-2.

Het toernooi van 2016 trok 111.300 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Halle
ATP-toernooi van Halle